

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 10 podstawowych 
 Wiśniewo – część miasta Drawno
 Wiśniewo – część miasta Warszawa, w dzielnicy Białołęka
 Wiśniewo – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Kiernozia 
 Wiśniewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Grudusk 
 Wiśniewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Wiśniewo 
 Wiśniewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Czerwin 
 Wiśniewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka 
 Wiśniewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. zambrowskim, w gminie Zambrów 
 Wiśniewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Markusy 
 Wiśniewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Lubawa
 Wiśniewo – część wsi Wagowo w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Pobiedziska 
 Wiśniewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec
 Wiśniewo – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Drawno

Zobacz też 
 Wiszniewo